Le eudicotiledoni centrali (in inglese core eudicots) sono un grande ed estremamente diversificato clade di angiosperme, che comprende piante estremamente differenti per portamento, morfologia e distribuzione geografica.

Descrizione 
Le specie di questo grande raggruppamento si caratterizzano per una struttura del fiore stereotipata, che si differenzia nettamente da quella di magnoliidi, monocotiledoni ed eudicotiledoni basali. Il pattern fiorale di base si caratterizza per una chiara differenziazione tra sepali e petali, che si presentano in numero di 5 o multipli di 5, con stami in genere in numero doppio rispetto ai petali, e un gineceo composto da 3 o 5 carpelli almeno parzialmente fusi. Spesso è presente un disco nettarifero che circonda la base dell'ovario. I fiori sono spesso bisessuali e in genere con simmetria radiale, ma possono anche essere zigomorfi.

I granuli pollinici delle eudicotiledoni centrali hanno comunemente tre depressioni longitudinali parallele all'asse polare, o colpi, così come il resto delle eudicotiledoni, ma nel tratto medio di ciascun colpo c'è un poro circolare da cui emergono i tubi pollinici; questo tipo di polline è definito "tricolporato" e rappresenta una sinapomorfia del raggruppamento.

Tassonomia 
I rapporti filogenetici del clade eudicotiledoni centrali sono illustrati  nel seguente cladogramma:

Di seguito viene rappresentata la classificazione estesa sino al livello degli ordini:

eudicotiledoni centrali (core eudicots)
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 Dilleniales DC. ex Bercht. & J.Presl

superrosidi
 Saxifragales Bercht. & J.Presl

rosidi
 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl

eurosidi I (o fabidi)
 Zygophyllales Link
 Fabales Bromhead
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Fagales Engl.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl

clade COM 
 Celastrales Link
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl

eurosidi II (o malvidi)
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Picramniales Doweld
 Huerteales Doweld
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Brassicales Bromhead

superasteridi
 Berberidopsidales Doweld
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl

asteridi
 Cornales Link
 Ericales Bercht. & J.Presl

euasteridi I (o lamiidi)
 Icacinales Tiegh.
 Metteniusales Takht.
 Garryales Mart.
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Boraginales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vahliales Doweld
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Lamiales Bromhead

euasteridi II (o campanulidi)
 Aquifoliales Senft
 Asterales Link
 Escalloniales Link
 Bruniales Dumort.
 Paracryphiales Takht. ex Reveal
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apiales Nakai

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Eudicotiledoni